

Топонім

Вестпорт — місто, провінція Вест-Кост

Вестпорт — місто, штат Коннектикут
 Вестпорт — місто, штат Індіана
 Вестпорт — місто, штат Массачусетс
 Вестпорт — місто, штат Міннесота
 Вестпорт — місто, штат Нью-Йорк
 Вестпорт — місто, штат Оклахома
 Вестпорт — місто, штат Південна Дакота
 Вестпорт — місто, штат Вашингтон
 Вестпорт — місто, штат Вісконсин
 Вестпорт — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Вестпорт — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Вестпорт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Вестпорт — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Вестпорт — переписна місцевість, штат Орегон

Інше
 Замок Вестпорт-Хаус () — один із замків Ірландії